Ringeltaube steht für die Vogelart Ringeltaube.  Außerdem bezeichnet der Begriff:
Gottlieb Ringeltaube (1732–1824), lutherischer Theologe 
Zeche Ringeltaube
den Decknamen eines Rüstungsprojektes der Nationalsozialisten, bei dem bei Landsberg drei riesige Bunker zur Flugzeugmontage errichtet werden sollten, siehe Jägerstab und KZ-Außenlagerkomplex Kaufering
eine Ladenkette der LSG-Food & Nonfood Handel GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der LSG Lufthansa Service Holding AG.